Matteo Iachino (* 22. September 1989 in Savona) ist ein italienischer Windsurfer. Nachdem Antoine Albeau und Bjørn Dunkerbeck die letzten 16 Titel im Slalom unter sich ausgemacht hatten, konnte er diese Dominanz in der Saison 2016 brechen.

Biografie 
Iachino begann im Alter von zehn Jahren das Windsurfen, welches er von seinem Vater beigebracht bekam. In der Saison 2009 fuhr er erstmals im Windsurf World Cup mit und belegte Platz 37 in der Slalom-Wertung. Nachdem er sein Niveau in den kommenden Jahren immer weiter steigern konnte, führte er vor dem letzten Event in Nouméa (Neukaledonien) die Slalom-Rangliste an. Dort musste er sich jedoch aufgrund seines 10. Platzes noch Seriensieger Antoine Albeau geschlagen geben. Im kommenden Jahr konnte er dann den Titel erringen und kürte sich zum ersten Slalom-Weltmeister der vergangenen 17 Jahre, welcher nicht Antoine Albeau oder Bjørn Dunkerbeck heißt. In den folgenden drei Saisons wurde er jeweils Vizeweltmeister, zwei hinter Albeau (2017 und 2018) und einmal hinter Pierre Mortefon (2019).

Erfolge

World Cup Wertungen

World Cup Siege 
Iachino errang bisher 27 Podestplätze, davon elf Siege:

Weblinks 
 Facebookseite von Matteo Iachino (englisch, italienisch)
 Instagramseite von Matteo Iachino (englisch, italienisch)
 Matteo Iachino auf der Website des World Cup Verbandes PWA (englisch)
 Biografie von Matteo Iachino auf der Seite seines Sponsors Severne (englisch)
 surf-Magazin: Interview mit Matteo Iachino
 Interview mit Matteo Iachino auf windsurfers.de

Einzelnachweise 

Windsurfer (Italien)
Italiener
Geboren 1989
Mann